Línea 193 puede referirse a:

 Línea 193 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 193 de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 193A de autobuses interurbanos de Madrid.